Ball Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Ball Lake (Arkansas)
 Ball Lake (Colorado)
 Ball Lake (Indiana)
 Ball Lake (Michigan)
 Ball Lake (Pennsylvania)
 Ball Lake (South Carolina)

in Kanada:
 Ball Lake (Vancouver Island), British Columbia